Brissac peut faire référence à :

Toponyme 

 Brissac (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Château de Brissac (Hérault), à  Brissac (Hérault)
 Brissac-Quincé, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire ;
 Brissac Loire Aubance, commune nouvelle française du département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire ;
 Château de Brissac, à Brissac Loire Aubance (Maine-et-Loire).

Patronyme 

 Duc de Brissac
 Famille de Cossé-Brissac
 Henri Brissac (1826-1906), membre de la Commune de Paris
 Jule Brissac, pseudonyme d'Emma Maria Macfarren (1824-1895), piansiste et compositrice anglaise
 Virginia Brissac (1883-1979), actrice américaine 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme